Ismaïl II (mort en 1005), est un individu qui a essayé de ressusciter l'État samanide en Transoxiane et à l'est de l'Iran (1000-1005) ;
 Ismaïl II de Grenade (1339-1360), neuvième émir nasride de Grenade ;
 Ismaïl II (né en 1533/1534, mort à Qazvin le ), souverain d'Iran, il est le troisième shah séfévide (1576-1577).